Смо́ква может означать:
 Смоква — название инжира или его плодов в некоторых местностях.
 Смоква — разновидность пастилы или мармелада.

Примечания